Офре () — французская фамилия. Известные носители:

 Офре, Андре (1884—1953) — французский велогонщик.
 Офре, Юг (род. 1929) — французский музыкант.